Pauline Lafont peut désigner :

 Pauline Lafont (1963-1988), actrice, mannequin et chanteuse française ;
 Pauline Lafont (1879-1955), philanthrope lyonnaise.